Josef Pöschl ist der Name folgender Personen:

* Josef Pöschl (Industrieller) (1794–1882), österreichischer Industrieller und Politiker
 Josef Pöschl (Alpinist), österreichischer Alpinist 
 Josef Pöschl (Politiker, 1878) (1878–1963), österreichischer Landwirt und Politiker (CSP), Abgeordneter zum Niederösterreichischen Landtag
 Josef Pöschl (Politiker, 1907) (1907–1954), österreichischer Politiker  (SPÖ), Abgeordneter im Oberösterreichischen Landtag